Вулиця 24 Серпня — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь 24 серпня 1991 року — дати ухвалення Акта проголошення незалежності України.

 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Березному.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Болехові.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Грушеві.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Заболотові.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Ізюмі.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Костополі.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Мамаївцях.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Радивилові.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Рівному.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Рожищі.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Скалі-Подільській.
 Вулиця 24 Серпня — вулиця у Херсоні.
 Вулиця 24 Серпня 1991 року — вулиця у Яготині.

Вулиці